Vacciniina parvipuncta är en fjärilsart som beskrevs av Blom 1947. Vacciniina parvipuncta ingår i släktet Vacciniina och familjen juvelvingar. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Juvelvingar
parvipuncta